Флётемюсуст ( или ) — сыр из сыворотки и сливок, один из видов брюнуста, норвежского коричневого сыра. Имеет мягкий вкус.

Изготавливается из коровьего молока. Смешиваются коровье молоко, сыворотка и сливки и кипятятся. Сахара, содержащиеся в молоке, карамелизируются. Сыр имеет лёгкий карамельный привкус с небольшой кислинкой. Мягкий аромат сыра флётемюсуст сделал его популярным, и около 30 % всего производимого брюнуста — флётемюсуст.

Флётемюсуст — это самый первый вид брюнуста, приготовленный Анной Хов. Она добавила сливки коровьего молока в коровью сыворотку и получила флётемюсуст. Позднее она добавила козье молоко и так получился гудбрандсдалсуст.

Гейтуст — противоположность флётемюсуста, так как изготавливается из козьего молока. У гейтуста более резкий вкус.

Жирность классического флётемюсуста — 33 %. Также производятся сорта с низким содержанием жира и более сладкие сорта.

100 грамм сыра, производимого компанией TINE, содержат

 калорийность — 439 ккал
 белки — 11 г
 углеводы — 38 г
 жиры — 27 г
 кальций — 330 мг
 фосфор — 360 мг
 магний — 50 мг
 витамин — А 320 мкг
 рибофлавин — 0,9 мг

Флётемюсуст хорошо подходит для бутербродов, вафель, а также различных сладких соусов.

Ссылки 
 TINE

Примечания 

Норвежские сыры